

Стшельце-Мале — село в гміні Масловіце Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Стшельце-Мале — село в гміні Щурова Бжеського повіту Малопольського воєводства
 Стшельце-Мале — село в гміні П'яскі Гостинського повіту Великопольського воєводства